Carretillas puede referirse a:

 El nombre común de la planta Medicago minima.
 El nombre común de la planta Medicago orbicularis.
 El nombre común de la planta Medicago polymorpha.